Condado de Lake es el nombre de 12 condados en los Estados Unidos:
 Nombrados por los Grandes Lagos (Great Lakes), cerca donde se encuentran:
 Condado de Lake (Illinois)
 Condado de Lake (Indiana)
 Condado de Lake (Míchigan)
 Condado de Lake (Minnesota)
 Condado de Lake (Ohio)
 otros:
 Condado de Lake (California)
 Condado de Lake (Colorado)
 Condado de Lake (Dakota del Sur)
 Condado de Lake (Florida)
 Condado de Lake (Montana)
 Condado de Lake (Oregón)
 Condado de Lake (Tennessee)